Severin je lahko:

 Severin na Kupi (Hrvaška)
 Severin (Hrvaška)
 Severin, osebno ime